Горение
 Сожжение — вид смертной казни
 Сожжение книг
 Кремация — процесс сжигания трупов

См. также 
 Пламя
 Огонь